Glashof ist ein in Waldgebieten, in denen Glashütten betrieben wurden, nicht seltener Wohnplatzname:
 Glashof (Buchen), Gehöft im Stadtteil Waldhausen von Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg 
 Glashof (Gutach im Breisgau), Wüstung in der Gemeinde Gutach im Breisgau im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg 
 Glashof (Mömbris), anderer Name des Daxberger Hofes im Gemeindeteil Daxberg des Marktes Mömbris im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Glashof (Niederrieden), Wüstung im Otterwald bei Niederrieden im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Glashof (Rosenberg), Wüstung in der Gemeinde Rosenberg im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Glashof (St. Blasien), Hof der Stadt St. Blasien im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Glashof (Steimbke), Dorf in der Gemeinde Steimbke im Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen.

Glashof bezeichnet außerdem:
Glashof (Jüdisches Museum Berlin)

Siehe auch:
 Glashofen
 Glashow
 Glashoff